! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 134001–134100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 134101–134200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 134201–134300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 134301–134400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 134401–134500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 134501–134600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 134601–134700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 134701–134800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 134801–134900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 134901–135000 [ editare]

Lista planetelor minore (134001-135000)